El Caney puede hacer referencia a:

 El Caney, localidad de Santiago de Cuba, Cuba;
 El Caney, localidad de Camagüey, Cuba;
 El Caney, localidad de Antioquia, Colombia;
 Batalla de El Caney (1898), entre España y Estados Unidos;
 Cayo El Caney, isla de República Dominicana.
Véase también: Caney.